druckfrisch steht für:
 frisch gedruckt, gerade erst gedruckt, siehe Drucktechnik

Druckfrisch steht für:
 Druckfrisch – Neue Bücher mit Denis Scheck, Literaturmagazin der ARD